Ве́рхний переулок — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Верхний переулок — улица в городе Брянске.
 Верхний переулок — улица в посёлке Водопадный Ростовской области.
 Верхний переулок — улица в Вологде.
 Верхний переулок — улица в Геленджике.
 Верхний переулок — улица в Горно-Алтайске.
 В Гусь-Хрустальном:
 1-й Верхний переулок.
 2-й Верхний переулок.
 Верхний переулок — улица в Екатеринбурге.
 Верхний переулок — улица в Жирновске.
 В посёлке Киндери Советского района города Казани:
 1-й Верхний переулок.
 2-й Верхний переулок.
 Верхний переулок — улица в городе Калаче.
 Верхний переулок — улица в посёлке Каменномостский Адыгеи.
 Верхний переулок — улица в Липецке.
 Верхний переулок — улица в Новороссийске.
 Верхний переулок — улица в Новочеркасске.
 В Санкт-Петербурге:
 1-й Верхний переулок.
 2-й Верхний переулок.
 3-й Верхний переулок.
 4-й Верхний переулок.
 5-й Верхний переулок.
 6-й Верхний переулок.
 8-й Верхний переулок.
 9-й Верхний переулок.
 В городе Чите:
 Верхний переулок.
 2-й Верхний переулок.
 Верхний переулок — улица в Шимановске.
 Верхний переулок — улица в Южно-Сахалинске.
 Верхний переулок — улица в городе Томске, снесённая при реконструкции Балтийской улицы.

Украина 
 Верхний переулок — улица в Киеве.
 Верхний переулок — улица в городе Полтаве.

См. также 
 Верхняя аллея
 Верхняя улица

Примечания